Csehország
 Rožnov, település a Náchodi járásban
 Rožnov pod Radhoštěm, település a Vsetíni járásban
 Rožnov, České Budějovice településrésze a České Budějovice-i járásban
 Rožnov, Český Rudolec településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
lásd még
 Roznov (egyértelműsítő lap)